Рой Томас Бейкер (; род. 10 ноября 1946, Хампстед, Лондон, Англия) — британский музыкальный продюсер.

Он начал работать на Decca Records в Англии в возрасте 14 лет. Затем он перешёл в Trident Studios, где работал с Гасом Даджоном и Тони Висконти. Он сотрудничал с такими группами и артистами как Nazareth, The Who, The Rolling Stones, Дэвид Боуи, The Cars, Foreigner, Journey, Pilot, Оззи Осборн, Guns N' Roses, Mötley Crüe, T. Rex, Devo, The Stranglers, Dusty Springfield, Starcastle, T'Pau, Yes, Cheap Trick, Gasolin' и The Darkness, The Smashing Pumpkins. Самой его известной работой стала «Богемная Рапсодия» группы Queen.

Наиболее известные работы 
 Nazareth — Nazareth (1971) [звукоинженер]
 Nazareth — Exercises (1971)
 Gasolin' — Gasolin' 3 (1973)
 Gasolin' — «Gasolin' Stakkels Jim» (1974)
 Queen — Queen (1973)
 Queen — Queen II (1974)
 Queen — Sheer Heart Attack (1974)
 Queen — A Night at the Opera (1975)
 Jet — Jet (1975)
 Pilot — Morin Heights (1976)
 Ian Hunter — All-American Alien Boy (1976)
 Dusty Springfield — It Begins Again (1978)
 The Cars — The Cars (1978)
 Queen — Jazz (1978)
 Journey — Infinity (1978)
 Journey — Evolution (1979)
 Ron Wood — Gimme Some Neck (1979)
 The Cars — Candy-O (1979)
 The Cars — Panorama (1980)
 Alice Cooper — Flush the Fashion (1980)
 The Cars — Shake It Up (1981)
 Devo — Oh, No! It's Devo (1982)
 Cheap Trick — One on One (1982)
 Mötley Crüe — Too Fast for Love (1983)
 T’Pau — Bridge of Spies (1987)
 Slade — You Boyz Make Big Noize (1987)
 Ozzy Osbourne — No Rest for the Wicked (1988)
 Dangerous Toys — Hellacious Acres (1989)
 The Stranglers — 10 (1989)
 Shy — Misspent Youth(1990)
 Local H — «Pack Up The Cats» (1998)
 Split Shift — Tension (2004)
 The Darkness — One Way Ticket to Hell… And Back (2005)
 The Smashing Pumpkins — Zeitgeist (2007)
 The Storm — Where the Storm Meets the Ground'' (2008)
 The Smashing Pumpkins — «American Gothic» (2008)
 Guns N' Roses — «Chinese Democracy» (2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт